Проезд Кропо́ткина — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Проезд Кропоткина — проезд в Армавире Краснодарского края.
 Проезд Кропоткина — проезд в Краснодаре.
 Проезд Кропоткина — проезд в Ставрополе.

См. также 
 Кропоткинский проезд — проезд в Мытищах Московской области
 Переулок Кропоткина
 Улица Кропоткина